Konar (Persiska: كونار, Pashto: کُنَر) är en av Afghanistans 34 provinser, (velayat). I Konar bor cirka 390 200 personer. Provinsens huvudstad är Asadabad.

Administrativ indelning 
Provinsen är indelad i 15 distrikt.
 Asadabad
 Bar Kunar
 Chapa Dara
 Chawkay
 Dangam
 Dara-I-Pech
 Ghaziabad
 Khas Kunar
 Marawara
 Narang
 Nari
 Nurgal
 Shaygal wa shiltan
 Sirkanay
 Watapur

Referenser

Externa länkar 

Kondoz